Javelin (englisch für Wurfspeer) steht für:

 Javelin (Bootsklasse), ein Segelbootstyp
 Javelin (Luftabwehrrakete), eine britische Luftabwehrrakete
 Javelin, eine ehemalige Tabellenkalkulations-Software, siehe Ashton-Tate
 Javelin, Populärname einer US-amerikanischer Höhenforschungsrakete, siehe Argo D-4
 Javelin, zeitweiser Name eines Hochgeschwindigkeitszugs in England, siehe Britische Klasse 395
 Javelin, kurz für eine US-amerikanische Panzerabwehr-Lenkrakete, siehe Javelin Medium Antiarmor Weapon System
 AMC Javelin, ein US-amerikanisches Automodell von AMC
 ATG Javelin, ein Flugzeug-Prototyp von ATG
 Gloster Javelin, ein britisches Jagdflugzeug von Gloster
 Dennis Javelin, ein britisches Reisebusmodell von Dennis
 Nike Javelin, eine US-amerikanische Höhenforschungsrakete des Programms Nike
 HMS Javelin (F61), britischer Zerstörer im Zweiten Weltkrieg

Siehe auch: